42 (сорок два) — натуральное число между 41 и 43.

В математике 
 Число 1042 называется тредециллион.
 42 — чётное двузначное число.
 42 — пятое число Каталана.
 Четвёртое меандровое число и седьмое открытое меандровое число.
 42 — максимальное число кусков, на которые можно разрезать куб 6-ю плоскостями (то есть шестое число торта).
 42 — сфеническое число.
 42 — одиозное число.
 42 — составное число.
 42 — избыточное число.
  — последнее двухзначное число, для которого найдено разложение на сумму трёх кубов.

В науке 
 42 — атомный номер молибдена.
 42,081 — молярная масса пропилена, ненасыщенного углеводорода, класса алкенов.
 (42) Изида — астероид.
 Туманность Ориона (M42) — объект в каталоге туманностей Мессье.
 M42 «Дастер» — зенитная самоходная установка США 1950-х годов.
 Type 42 destroyer — эскадренные миноносцы ВМС Великобритании, также известные как эсминцы типа «Шеффилд».
 «2001 DA42» — астероид.

В литературе 

 В романе Д. Адамса «Автостопом по галактике» 42 — ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого.
 В 1-м томе «Фейнмановских Лекций по Физике» на стр. 137 приведена константа, содержащая это число:Если мы измерим в естественных единицах отталкивание двух электронов (возникающее из-за того, что у них есть заряд) и их притяжение (возникающее оттого, что у них есть масса), то мы можем получить и отношение электрического отталкивания к гравитационному притяжению. Отношение это не зависит от расстояния, это фундаментальная мировая константа. Гравитационное притяжение составляет  от электрического отталкивания! Откуда же может возникнуть такое исполинское число в знаменателе? Оно же ведь не случайно, ведь это не отношение объёма Земли к объёму тли. Мы рассматриваем два естественных свойства одного и того же предмета — электрона. Это фантастическое число есть естественная константа, и в нём таятся какие-то глубинные свойства природы. Некоторые надеются, что если кто-нибудь однажды напишет «универсальное уравнение», то одним из его корней будет это число.

Как пример чего-то естественного выберем время, за которое свет проходит сквозь протон,  сек. Разделив это число на возраст Вселенной ( лет  сек) получим  — число со столькими же нулями; поэтому и предлагают считать постоянную всемирного тяготения связанной с возрастом всего мира.

 По Библии — «Откровение Иоанна Богослова» () — 42 пророческих месяца или 1260 земных дней будет длиться царство Антихриста на Земле:4 И поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним?
5 И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца.
6 И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе.
7 И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем.

 42 — число родо́в Христа согласно Евангелию от Матфея ():
Итак всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов.

 В книге «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла, глава 12:
В эту минуту Король, который что-то поспешно писал в своей памятной книге, крикнул:
— Тишина! «Закон номер Сорок Два! — громко прочёл он. — Всем лицам ростом больше версты надлежит покинуть зал суда».

В других областях 

в двоичной системе исчисления 42 это 101010, если перевести в азбуку морзе как *-*-*- то будет символ «?»

 ASCII — код символа «*».
 Библия Гутенберга именуется 42-строчной, так как на каждый лист печатник смог уместить по 42 строки текста.
 Принципы Маат — 42 негативных признания на суде душ (папирус Ани).
 Древнеегипетская Книга мёртвых называет 42 смертных греха, за которые человек отвечает после смерти на суде Осириса.
 42 — Код субъекта Российской Федерации Кемеровской области.
 В японском языке число 42 является омофоном слова «смерть». Произношение цифр созвучно со словами смерть (4) и человек (2).
 Бардо Тодол говорит о явлении 42 духов на девятый день после смерти.
 42 — количество зубов у собаки.
 42 фута — диаметр цирковой арены
 42 км 195 м — марафонская дистанция лёгкой атлетики.
 42 оператора можно перегрузить в C++ (не считая операторов приведения).
 42 минуты 10 секунд занимает любой полёт сквозь землю под действием силы гравитации.
 42 — сумма точек на всех дублях, в стандартном наборе домино.
 Число 42 видит Холмс, поднимаясь на эскалаторе в банке  во второй серии первого сезона сериала «Шерлок» (7 минута).
 42 — последнее число уравнения Валензетти в телесериале LOST.
 42 °C — критическая температура человеческого тела.
 42 м/c — максимальная скорость ветра, которую способно выдержать практически любое дерево.
 42 — число возможных вариантов расположения пары элементов на этапе F2L сборки кубика Рубика.
 «Смертоносная ядерная волна — 42, человечество — 0» — говорит Мёрфи на 4:55 в 6 серии 4 сезона сериала 100 (Сотня).

Музыка 
 «42» — песня британского коллектива Coldplay.
 «42 минуты» — песня Сюткина и КО, альбом «Радио ночных дорог» (1996).
 «42» — песня южнокорейского трио хип-хопа 3racha

Примечания

См. также 

 Письмо 42
 Группа 42

Источники 
 

Прямоугольные числа